Mautstatt ist der Name folgender Orte:

 Mautstatt (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mautstatt (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mautstatt (Gemeinde Pernegg), Ortschaft von Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark